Étienne Poncher ist der Name folgender Personen:

* Étienne Poncher (Sens) (1446–1524), Bischof von Paris, Erzbischof von Sens 
 Étienne Poncher (Tours) († 1552), Bischof von Bayonne, Erzbischof von Tours